Мерседес Рул (; род. ) — американская театральная, телевизионная и киноактриса, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», «Тони» и «Сатурн».

Биография 
Мерседес Рул родилась 28 февраля 1948 года в нью-йоркском районе Куинс в семье агента ФБР и школьной учительницы. Воспитывалась в католической вере. Её предками были выходцы из Ирландии, Германии и Кубы. Она обучалась в колледже Нью-Рочелл, который окончила в 1969 году.

Карьеру актрисы Мерседес начала в местном театре с небольших ролей. В конце 1970-х годов она выступала на крупных нью-йоркский сценах, добившись большого успеха в пьесах «Я — не Раппапорт» и «Брак Бетт и Бу» в 1985 году, удостоившись за роль в последней премии «Оби». В 1991 году роль в пьесе «Затерянные в Йонкерсе» принесла Мерседес премию «Тони».

Среди её киноролей наиболее известной является Энн Неаполитано в фильме «Король-рыбак» в 1991 году. За эту роль Мерседес была удостоена премий «Оскар» и «Золотой глобус», как «Лучшая актриса второго плана». Также заметными стали её роли в таких фильмах, как «Последний киногерой» (1993), «Танцуй со мной» (1999) и телевизионном фильме «Джиа» (1998).

Мерседес замужем за художником Дэвидом Гейзером. В 1997 году они вместе усыновили сына Джейка. До этого, в 1978 году, Мерседес усыновила сына Кристофера, который впоследствии стал крёстным отцом Джейка.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Киноактрисы США
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе второго плана
Лауреаты премии Obie
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую женскую роль в пьесе